Mathisen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Mathisen (* 1986), norwegischer Fußballspieler
 Arild Mathisen (* 1942), norwegischer Fußballspieler
 Arne Kjelsrud Mathisen, norwegischer Musiker, Mitglied von Heroes & Zeros
 Bente Stein Mathisen (* 1956), norwegische Politikerin
 Hans Jacob Mathisen (* 1937), norwegischer Fußballspieler
 Ivar Mathisen (1920–2008), norwegischer Kanute
 Jon Storm-Mathisen (* 1941), norwegischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Leo Mathisen (1906–1969), dänischer Pianist und Bandleader
 Mathis Mathisen (* 1937), norwegischer Schriftsteller
 Oscar Mathisen (1888–1954), norwegischer Eisschnellläufer
 Øystein Mathisen (* 1991), norwegischer Politiker
 Sigurd Mathisen (1884–1919), norwegischer Eisschnellläufer
 Sonja Mathisen (1924–2014), dänische Unternehmerin und Hotelier
 Svein Mathisen (1952–2011), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mathiesen
 Mathijsen
 Matthiesen
 Matthiessen
 Matthison